Движение за демократические перемены (; MDC) — политическая партия в Зимбабве, возглавляемая премьер-министром страны Морганом Цвангираи.

Движение возникло для противодействия референдуму по изменению конституции, который состоялся 12-13 февраля 2000 года. В 2005 году партия раскололась, и с тех пор в стране действуют два Движения за демократические перемены — более влиятельная MDC-T (Movement for Democratic Change — Tsvangirai) и MDC-N (Movement for Democratic Change — Ncube; ранее — MDC-M, Movement for Democratic Change — Mutambara). В 2009 году ДДП и его главный оппонент — Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт — заключили соглашение о формировании правящей коалиции; лидер ДДП Морган Цвангираи стал премьер-министром.

Руководство 
 Морган Цвангираи — председатель партии с 30 сентября 1999 года по 14 февраля 2018 года
 Нельсон Чамиза — исполняющий обязанности председатель партии с 15 февраля 2018 года

Участие в выборах

Выборы в Палату Собрания

Выборы в Сенат

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Политические партии Зимбабве
Социал-демократические партии
Социалистический интернационал